Калоре — муниципалитет в Бразилии.
 Калоре (Танагро) — река в Италии, верхний приток Селе.
 Калоре — река в Италии, нижний приток Селе.
 Калоре — река в Италии, приток Вольтурно.
 Калоре — фракция коммуны Вентикано в Италии.
 Калоре — фракция коммуны Мирабелла-Эклано в Италии.